Чемпионат Люксембурга по футболу 1995/1996 — 82-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1995/1996
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1995 году
Спорт в Люксембурге в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996